Хуан Мартинез има више значења:

 Хуан Мартинез (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хуан Мартинез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хуан Мартинез (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хуан Мартинез (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику